Barbey steht für:

 Barbey, französische Gemeinde im Département Seine-et-Marne
 Barbey-Seroux, französische Gemeinde im Département Vosges

Barbey ist der Familienname folgender Personen: 
 Bernard Barbey (1900–1970), Schweizer Schriftsteller und Offizier
 Bruno Barbey (1941–2020), französischer Fotograf, Autor und Filmemacher
 Caroline Barbey-Boissier (1847–1918), Schweizer Botanikerin und Schriftstellerin
 Claude-Inga Barbey (* 1961), Schweizer Schriftstellerin und Schauspielerin
 Daniel E. Barbey (1889–1969), US-amerikanischer Vizeadmiral
 Édouard Barbey (1831–1905), französischer Politiker
 Elvira Barbey (1892–??), Schweizer Eiskunstläuferin
 Jeanne-Marie Barbey (1876–1960), französische Malerin und Fotografin
 Jules Amédée Barbey d’Aurevilly (1808–1889), französischer Schriftsteller und Moralist
 Louis Barbey (1888–??), Schweizer Eiskunstläufer
 Marie Barbey-Chappuis (* 1981), Schweizer Politikerin (CVP)
 William Barbey (1842–1914), Schweizer Botaniker und Politiker